Can Margarit o el Margarit, masia del poble de Riells del Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental) 
 Can Margarit (Castellbisbal), masia 
 Can Margarit (Sant Esteve Sesrovires), mas al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) 
 Can Margarit (Sant Julià de Ramis), masia a l'oest del nucli de Sant Julià de Ramis (Gironès)